Hamburger je slovo používané převážně k označení amerického pokrmu. Má však i řadu dalších významů:

Instituce 
Instituce, jejichž jména byla odvozena od německého města Hamburg (Hamburger znamená německy hamburský)
 Hamburger SV – fotbalový klub
 Berlin Hamburger Bahnhof – Hamburské nádraží v Berlíně

Lidé 
 Viktor Hamburger – německý embryolog
 Jean Hamburger – francouzský transplantolog a imunolog
 Hartog Jakob Hamburger – dánský fyziolog

Ostatní 
 Hamburgerová univerzita – školicí zařízení McDonald's v USA
 Hamburgerův efekt – zvětšení objemu erytrocytů ve venózní krvi (chloridový posun)
 Hamburger Hill – označení pro místo ve Vietnamu (+16°15'11.00” N +107°10'29.00” E)
 Bitva o Hamburger Hill – bitva války ve Vietnamu, která se odehrála 10. – 20. května 1969
 Hamburger Hill (film) – americký film Johna Irvina z roku 1987 o bitvě o Hamburger Hill ()

Související články 
 Burger